Mannebach (bij Saarburg), een plaats in het Duitse district Trier-Saarburg, Rijnland-Palts
Mannebach (Eifel), een plaats in het Duitse district Vulkaneifel, Rijnland-Palts